27-й чемпионат СССР по русским шашкам прошел в Алма-Ате с 10 по 25 ноября 1967 года. Победу одержал ленинградец Виктор Литвинович, но звания «Чемпион СССР» присвоено не было. По итогам турнира 2 место занял Н. В. Абациев, 3-е — А. М. Плакхин, 4-е В. М. Голосуев, набравшие по 10 очков. При этом в партии Голосуев — Кузнецов обоим засчитано поражение. В современной таблице между ними ничья, и по прежнему у Голосуева те же 10 очков, а не 10,5, позволившие бы ему стать чемпионом страны.

Итоговое положение

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Спортивные соревнования в Алма-Ате
1967 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1967 год в Казахстане
Ноябрь 1967 года
Соревнования по шашкам в Казахстане
Чемпионаты СССР в 1967 году